Лучкевич — фамилия.
 Лучкевич, Валерий Игоревич (род. 1996) — украинский футболист, полузащитник клуба «Александрия» и юношеской сборной Украины.
 Лучкевич, Игорь Валерьевич (род. 1973) — украинский футболист, полузащитник.